Годунок Дмитро Володимирович — російський футболіст, захисник ФК «Москва».
 Годунок Ярослав Миколайович — український політик та громадський діяч.

Українські прізвища